Гончаров Павел Поликарпович (1 марта 1900 года, ныне Круглянский район Могилёвской области Республики Беларусь — 6 сентября 1970 года, Ленинград) — советский деятель военной медицины и учёный-патологофизиолог. Генерал-полковник медицинской службы (22.02.1963). Доктор медицинских наук (1945), профессор (1947).

Биография 
Родился в крестьянской семье. С 15 лет трудился.

В 1919 году вступил в Красную Армию. Участник Гражданской войны в составе войск связи, затем на политработе в войсках до 1925 года.

В 1930 году окончил Военно-медицинскую академию РККА. С 1930 года — младший врач войсковой части. С 1931 года учился в адъюнктуре Военно-медицинской академии при кафедре патологической физиологии (научный руководитель — профессор Н. Н. Аничков). В 1935 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1934 года — преподаватель кафедры патологической физиологии. В 1937—1939 годах — заместитель начальника Военно-медицинской академии РККА имени С. М. Кирова. С 1939 по 1942 годы — начальник кафедры патологической физиологии Куйбышевской военно-медицинской академии. С 1942 года вновь служил в Военно-медицинской академии: старший преподаватель, заместитель начальника кафедры патологической физиологии, с 1950 года — заместитель начальника академии по учебной и научной работе. С октября 1950 года по август 1968 года — начальник Военно-медицинской академии (октябрь 1953 — август 1968).

В 1945 защитил докторскую диссертацию «О висцеральных рефлексах кишечника». Профессор (1947). Как учёный внёс большой вклад в изучение висцеральных рефлексов, фактически был одним из основоположников этого научного направления в СССР. Руководил изучением системы кровообращения при экстремальных ситуациях, исследованием механизмов формирования гипоксических расстройств в организме, вопросам физиологии военного труда и профессиональной патологии, изучением патогенеза расстройств при воздействии экологических факторов. В период Великой Отечественной войны большое практическое значение получили его исследования сульфамидных препаратов при анаэробной инфекции и пригодности сульфидина, изучение лучевых поражений, разработка ряда лечебно-профилактических мер.

Автор более 80 научных трудов, в том числе 4 монографий.

Скончался 6 сентября 1970 года. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Награды 
 орден Ленина
 3 ордена Красного Знамени
 орден Трудового Красного Знамени

Научные труды 
 О влиянии авиатранспортировки на животных с различными ранениями (соавт. И. Р. Петров) // Вопросы мед. обеспечения воздушного флота. — Л., 1934.
 О тампонаде сердца: Экспериментальное исследование. — Л., 1936.
 О висцеральных рефлексах кишечника. — Л., 1945.
 Высоко несите знамя советского военного врача. — Л., 1969.

Примечания

Литература 
 Лебединская С. И. Современные вопросы общей патологии и медицины. — М.: Изд-во АМН СССР, 1950.
 Вязицкий П. О., Кудрин И. Д. Ученый, педагог, организатор военного здравоохранения. К 90-летию со дня рождения П. П. Гончарова // Военно-медицинский журнал. — 1990. — № 2. — С. 72-75.
 Новиков В. С., Шанин В. Ю., Вихман А. А. Видный деятель военной медицины. К 100-летию со дня рождения П. П. Гончарова // Клиническая медицина и патофизиология. — 2000. — № 1. — С. 4-5.
 Гончаров Павел Поликарпович // Республика Беларусь: энциклопедия: [в 6 т.]. — Минск, 2006. — Т. 3. — С. 121.
 Гончаров Павел Поликарпович // Долготович Б. Д. Военачальники земли белорусской: энциклопедический справочник. — Минск, 2005. — С. 220.
 Горбачев А. Н. 10000 генералов страны: Краткий биобиблиографический справочник.5 изд. М., Infogans, 2017.

Ссылки 
 Гончаров, Павел Поликарпович: Фото могилы на Богословском кладбище 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Медики Великой Отечественной войны
Доктора медицинских наук
Выпускники Военно-медицинской академии
Преподаватели Военно-медицинской академии
Начальники Военно-медицинской академии
Патофизиологи СССР
Генерал-полковники медицинской службы (СССР)
Похороненные на Богословском кладбище